Со́грин — фамилия; имеет женскую форму Со́грина.
 Согрин, Владимир Викторович (род. 1945) — советский и российский историк, руководитель Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН.
 Согрин, Олег Владимирович (род. 1970) — советский и российский волейболист, тренер, игрок сборной России.